Влади́мир Евсе́евич Зу́ев (29 января 1925, деревня Малые Голы, ныне Качугского района Иркутской области — 6 июня 2003, Томск) — советский и российский физик, академик АН СССР (1981), лауреат Государственной премии СССР (1985), Герой Социалистического Труда (1985), почётный гражданин Томска.

Биография 
Родился в семье служащего, окончил с отличием среднюю школу в селе Качуг (1942), работал забойщиком на золотоприиске треста «Байкал-золото». С 1943 по 1946 год — в армии, служил на Дальнем Востоке, участвовал в боевых действиях в Маньчжурии.

В 1951 году окончил физический факультет Томского государственного университета (ТГУ) и стал в нём преподавателем, а в 1964 году — профессором. С 1955 по 1969 год работал также в Сибирском физико-техническом институте в Томске. Кандидат наук (1954), доктор наук (1964).

В 1969 году В. Е. Зуев создал на радиофизическом факультете ТГУ кафедру оптико-электронных приборов и многие годы был её заведующим. Студентам кафедры он читал основной курс «Распространение оптических волн в атмосфере». В 1969 году Зуев организовал Институт оптики атмосферы СО АН СССР и стал первым его директором. При его непосредственном участии в 1971 году был основан Томский научный центр СО РАН и Томский Академгородок. C 1979 по 1992 год — председатель президиума Томского научного центра СО АН СССР.

24 ноября 1970 года избран член-корреспондентом АН СССР, а 29 декабря 1981 года — действительным членом АН СССР (с 1991 года — Российская академия наук, РАН). Был членом Отделения наук о Земле (секция океанологии, физики атмосферы и географии) и Сибирского отделения РАН.

Был главным редактором журнала «Оптика атмосферы и океана», членом редколлегии журнала «Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана», членом редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений. Физика», членом редакционного совета «Журнала прикладной спектроскопии».

Жена Нина Ивановна. Дети: дочери Ольга и Татьяна, сын Владимир (род. 1956) — геофизик.

Награды и звания 
В. Е. Зуев удостоен ряда государственных наград:
 Звание «Герой Социалистического Труда» (1985)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000) — за выдающиеся заслуги в научной деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1995)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (1975, 1981)
 Орден «Знак Почёта» (1967)
 медали

Память 

 В честь Зуева названы улица и переулок в Томске (микрорайон «Наука»), а также площадь в Томском Академгородке.
 Академику Зуеву поставлен памятник в Томском Академгородке.
 Сохранился дом, в котором жил В. Е. Зуев в школьные годы. 6 июня 2003 года, в день смерти академика, на доме по улице Совторговли была открыта мемориальная доска. Родственниками было передано для библиотеки в Малых Голах несколько коробок с книгами из собственной библиотеки. Ко дню рождения В. Е. Зуева, 29 января, в библиотеке проходят Зуевские чтения.

Публикации 
Автор 32 монографий и более 600 научных статей. Основные работы в области оптики и физики атмосферы.

См. Хронологический указатель трудов (1952—2002), именной указатель соавторов, литературу о трудах и деятельности на сайте Научной библиотеки Томского университета

См. также 
 Томский научный центр СО РАН
 Томский Академгородок

Примечания

Литература 
 Академику В. Е. Зуеву – 70 лет // Вестник Российской академии наук. 1995. Т. 65. № 6;
 Зуев В. Е. // Профессора Томского университета: Биографический словарь. Томск, 2001. Т. 3;
 Академик Зуев В. Е. // Наука в Сибири. 2003. № 22.

Ссылки 
 
 
 Институт оптики атмосферы СО РАН
 
 Томская Wiki
 Фоторяд на сайте Фотоархив СО РАН
 Не жалейте сил на физкультуру
 Статьи на Math-Net.Ru

Физики России
Физики СССР
Физики по алфавиту
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники физического факультета Томского государственного университета
Сибирский физико-технический институт
Почётные граждане Томска
Преподаватели Томского государственного университета
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Члены Томского обкома КПСС
Похороненные на кладбище Бактин
Делегаты XXV съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)
Делегаты XXVI съезда КПСС